Николай Дмитриевич Соколов:
 Соколов, Николай Дмитриевич (1870—1928) — социал-демократ, секретарь исполкома Петросовета.
 Соколов, Николай Дмитриевич (1896—1944) — российский и советский военный деятель, полковник.
 Соколов, Николай Дмитриевич (1923—1952) — полный кавалер ордена Славы, лишён всех званий и наград.